wyręba, poręba – obszar, na którym wycięto drzewa w lesie

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wyręba – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Siekierczyn 
 Wyręba – kolonia wsi Balin w woj., w pow. rypińskim, w gminie Rypin
 Wyręba – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Łabiszyn
 Wyręba – część wsi Kiełczygłów-Okupniki  w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów
 Wyręba – część wsi Garno w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wolanów
 Wyręba – część wsi Ćmińsk w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Miedziana Góra
 Wyręba – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce

Przypisy